Дане́лия () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Данелия, Амиран Иосифович (1923—1979) — Герой Советского Союза.
 Данелия, Георгий Николаевич (1930—2019) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, актёр, публицист.
 Данелия, Давид Юстинович (род. 1948) — советский и российский гандбольный судья, делегат матчей, в прошлом киноактёр.
 Данелия, Николай Дмитриевич (1902—1981) — советский инженер-путеец, руководил строительством нескольких станций метро в Москве.
 Данелия, Нина Ивановна — советский чаевод, Герой Социалистического Труда (1950).